Jacob de Heusch
 Luc de Heusch
 Willem de Heusch